Ifield ist der Familienname folgender Personen: 

 Frank Ifield (* 1937), britische Pop-Sänger
 Maximilian Ifield (* 1929), australischer Politiker 

Ifield steht für 
 Ifield (West Sussex), ein Ortsteil von Crawley
 Ifield (Unternehmen), australischer Hersteller von Pumpen und anderen Komponenten